Ухта́ () — город (с 1943 года) в Республике Коми Российской Федерации. Образует городской округ «Ухта».

Второй по численности жителей город в республике. На реке Ухта началась первая в России добыча нефти.

Этимология 
Возник в 1929 году как посёлок нефтяников при впадении реки Чибью в реку Ухту и сначала назывался Чибью. В 1939 году посёлок переименован в Ухту, с 1943 года — город. Гидроним Ухта имеет древнее финно-yropское происхождение, о чём свидетельствует широкое распространение названий «Ухта» и его варианта «Охта» в гидронимии Севера европейской части России. По-видимому, существовал термин «ухта», означавший «река, протока».

История 
В Средние века земли нынешней Республики Коми входили в состав владений Новгородской республики, в конце XV века отошли к Московскому княжеству. Важнейшим товаром, вывозимым за пределы территории, была пушнина. Из-за сурового климата и отсутствия круглогодичных путей сообщения территория долгое время оставалась малонаселённой, хотя о находках здесь нефти было известно ещё в XV веке.

Первое письменное упоминание о получении нефти в России 
В России первое письменное упоминание о получении нефти появилось в XVI веке. Путешественники описывали, как племена, жившие у берегов реки Ухта на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, собирали нефть с поверхности реки и использовали её в медицинских целях и в качестве масел и смазок. Нефть, собранная с реки Ухта, впервые была доставлена в Москву в 1597 году.

Начало Ухтинским нефтепромыслам, расположенным на Ухте и её притоках Чути, Яреге, Нижнему Доманику, Чибью и Лыаёль, было положено в 1620-е годы.

В 1745 году рудоискатель Г. И. Черепанов «сыскал» нефтяной ключ, который истекал со дна реки. Вероятно, на его базе архангельский рудоискатель Фёдор Савельевич Прядунов основал нефтяной промысел. В 1745 году Берг-коллегия, учреждённая Петром Великим в 1719 году для заведования горным производством, разрешила основать на Ухте первый в России нефтяной «завод», который в 1753 году перешёл к вологодскому купцу А. И. Нагавикову, а затем к яренскому купцу М. С. Баженову.

XVIII—XX вв. 

Добыча нефти производилась периодически путём счерпывания с речной поверхности и из прибрежных ям. Годовой сбор составлял от 0,1 тонны (1749) до 0,86 тонны (1758). Всего до 1767 года добыто 3,6 т нефти. В 1748 году нефть с реки Ухта была доставлена в Москву, где в лаборатории Берг-коллегии осуществлена её перегонка.

В XIX — начале XX века бо́льшая часть территории нынешнего городского округа входила в Печорский уезд Архангельской губернии.

В 1868 году на средства М. К. Сидорова началась проходка скважины, которая была продолжена в 1872—1873 годах до глубины 52,9 м. Из этой и пробуренных более мелких скважин добыто 32 тонны нефти, которая направлялась на торгово-промышленные выставки, в университеты, музеи, использовалась для опытов, как топливо на пароходах, предназначенных для плавания по реке Печоре и морям Северного Ледовитого океана.

XX век 

Оживление наступило в 1907 году, когда на реке Яреге забурил скважину капитан Ю. А. Воронов, на реке Чути — генерал А. И. Абаковский и другие.

В 1911—1913 годах на Ухтинских нефтяных промыслах работала разведочная экспедиция Горного департамента под руководством инженера В. И. Стукачёва. Она пробурила 4 скважины, наряду с нефтью получила приток газа.

В 1914 году А. Г. Гансберг создал так называемый Варваринский промысел, на котором бурил, добывал нефть и построил нефтеперегонный (керосиновый) завод, который проработал до 1924 года.

В 1914—1917 годах разведку производило Русское товарищество «Нефть».

В 1918 году Ухтинские нефтепромыслы были национализированы.

В 1920—1921 годах Архангельский губернский Совет народного хозяйства организовал и наладил кустарную добычу нефти из скважин.

В годы Советской власти, с образованием Коми Автономной области, основная часть территории района была в составе Печорского округа, а при районировании Коми Автономной области в 1929 году эти земли вошли в Ижмо-Печорский район, затем — в Ижемский. 31 июля 1939 года Ижемский район был разделён на Ижемский и Ухтинский районы.

Основание города 

В 1929 году ОГПУ снарядило на Ухту крупную экспедицию. Из Архангельска экспедиция прибыла морем на пароходе в устье Печоры, далее на речных судах до села Щельяюр, а затем до села Ижма, где оборудование было снова перегружено, и экспедиция отправилась вверх по рекам Ижме и Ухте.

21 августа 1929 года экспедиция, в составе которой было 125 человек — заключённых (политических, уголовников, «бытовиков»), раскулаченных, ссыльных, вольнонаёмных работников, охранников — прибыла к устью реки Чибью.

Началось строительство посёлка, получившего название Чибью (с 1939 года — Ухта).

На берегу к моменту прибытия экспедиции было только два старых строения. Был введён 12-часовой рабочий день без выходных, велись заготовки леса для зданий, провели телефонную линию в Усть-Ухту.

В октябре и декабре 1929 года прибыло ещё 2 этапа заключённых, и к началу 1930 года, здесь, по данным ухтинского краеведа и историка А. Н. Каневой, находилось около 200 человек. За полгода были возведены 2 барака, кухня, карцер и другие постройки. В ноябре 1929 года оформилась лагерная структура власти; начальником лагерного пункта был Я. М. Мороз. В официальных документах Трудколония Чибью именовалась Базой ухтинской экспедиции ОГПУ.

В октябре 1929 года в Ухту прибыл видный геолог Н. Н. Тихонович. Экспедиция пробурила несколько неглубоких структурных скважин. К весне 1930 года построили буровую (№ 5). Осенью 1930 года скважина дала промышленный приток девонской нефти.

В это же время в 20 км от Чибью (ныне посёлок Водный) была построена химическая лаборатория, в которой исследовались радиоактивные воды, природные и попутный газы, процессы бурения. В результате в 1931 году удалось организовать промысел, на котором радиевый концентрат впервые в мировой практике стали извлекать из подземных минерализированных вод (промысел так и назывался — Водный промысел; впоследствии слово «промысел» вышло из употребления, поселение стало называться Водный посёлок, а затем уже официально — посёлок Водный).

Вскоре было начато строительство автодороги Усть-Вымь — Ухта протяжённостью 260 километров, затем железной дороги Котлас — Воркута. Ухтинская нефть получала выход к промышленным центрам страны.

6 июня 1931 года на базе Ухтинской экспедиции ОГПУ в результате реорганизации Управления северных лагерей ОГПУ особого назначения (УСЕВЛОН, УСЛОН, СЕВЛОН) был создан Ухтпечлаг. Численность УХТПЕЧлага, согласно данным книги Альгирдаса Шеренаса «Воркутинские лагеря смерти», глава «Сталинские лагеря Коми АССР» — около 90 000 человек.

В 1932 году построили небольшую электростанцию для освещения посёлка, открыли первую школу для детей вольнонаёмных, заложили рабочий городок для спецпереселенцев и колонизированных, совхоз в 1 км от устья Чибью (в Ыджыде).

В 1936 году в Чибью имелись двухэтажные деревянные дома для вольнонаёмных и колонизированных, бараки для заключённых, школа, учебный корпус и общежитие горного техникума, клуб-театр (в лагере была организована театральная труппа из заключённых), парк с летним театром, универмаг, стадион, столовая, гостиница, действовали водопровод, канализация, радиосеть.

Вольнонаёмных в 1937 году в Чибью насчитывалось 1220 человек. 26 октября 1938 года посёлок Чибью Ижемского района Печорского округа Коми АССР был преобразован в рабочий посёлок; лагерные власти уступили руководство гражданской администрации.

 1939—2008

В 1939—1940 годах, по данным А. Сивковой, руководство Коми АССР выдвинуло идею о переносе столицы республики из Сыктывкара в Ухту, в 333 км к северо-востоку от Сыктывкара, чтобы приблизить республиканские органы власти к северным районам, освоение которых активно велось в это время; предполагалось, что перенос столицы будет способствовать «дальнейшему продвижению культуры на север». Обустройство новой столицы Коми АССР должно было осуществиться за 3 года силами заключённых, собранных со всех лагерей республики. Совнарком СССР отложил рассмотрение этого предложения до 1941 года, а начавшаяся война помешала осуществлению плана.

В предвоенные годы построена первая шахта для добычи тяжёлой нефти на Ярегском месторождении. На Седъёльском месторождении были разведаны значительные запасы природного газа. В 1941 году впервые в стране началась промышленная добыча газа, а также промышленное производство канальной сажи на заводе у деревни Крутой (ныне посёлок Верхнеижемский Сосногорского района).

21 ноября 1943 года рабочий посёлок Ухта получил статус города.

После войны высокими темпами развивались нефтегазовая и перерабатывающая промышленность, промышленность строительных материалов и стройиндустрии. Для доставки нефти и газа были построены трубопроводы.

В 1959 году построен первый крупнопанельный дом.

В настоящее время Ухта обладает развитым промышленным потенциалом, разнообразной и хорошо изученной сырьевой базой, её экономика отличается преобладанием перерабатывающих отраслей, наличием хорошо развитой производственной инфраструктуры.

География 
Расположен в центральной части Республики Коми.

Граничит с округами и районами «Город Сосногорск», «Ижемский район», «Княжпогостский район», «Усть-Куломский район», «Усть-Цилемский район», «Корткеросский район».

Стоит на полого-увалистом, холмистом плато, расчленённом реками и ручьями бассейна реки Ижмы. Наиболее крупные притоки Ижмы — реки Ухта, Седью, Тобысь, Кедва. Водораздельные пространства заболочены.

Городская территория лежит на водоразделе и в долинах реки Ухта и её притока Чибью в пределах пониженной части Тиманского кряжа, в 314 км к северо-востоку от Сыктывкара.

Административный и муниципальный статус 
В рамках административно-территориального деления он вместе с четырьмя посёлками городского типа (Боровой, Водный, Шудаяг, Ярега) и тринадцатью сельскими населёнными пунктами включён в состав города республиканского значения Ухты - административной единицы со статусом, равным статусу районов. Как муниципальное образование, город республиканского значения Ухта включен в состав Ухтинского городского округа.

Природа

Климат 

Ухта имеет континентальный субарктический климат с долгой холодной зимой и коротким тёплым летом. По сравнению с районами на аналогичной широте зимы менее экстремальны, но всё же намного длиннее лета и очень холодны по европейским меркам.
Город Ухта приравнен к районам Крайнего Севера.
Климат района Ухты умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха — минус 1,1 °C при амплитуде среднемесячных значений 22—23 °C. Лето тёплое, но не жаркое — среднемесячная температура летних месяцев плюс 12—15 °C, самого тёплого, июля — плюс 15,7 °C. Средняя температура зимних месяцев изменяется от минус 13 до минус 17 °C, самого холодного месяца, января — минус 17,3 °C.

Продолжительность отопительного сезона — 261 день в году.

Среднее многолетнее количество осадков — 700 мм, из них 30 % приходится на холодный период года, 70 % — на тёплый (24 мм — минимум, наблюдается в феврале; 64 мм — максимум, в августе и сентябре).

Снежный покров появляется в среднем в первой декаде октября. Образование устойчивого снежного покрова отмечается в последнюю неделю октября, а его разрушение, в среднем, приходится на последнюю неделю апреля. Окончательный сход снега происходит в середине мая. Среднее число дней со снежным покровом составляет 188—193 дня.

Глубина промерзания почвы — до 2,0—2,1 м; многолетней мерзлоты нет.

В среднем за год наблюдается 32 дня с туманом.

Неблагоприятные и опасные явления погоды: метели, грозы, град и гололёд. В среднем за год наблюдается 43 дня с метелью, 17—19 дней с грозами и до 55 дней с обледенением всех типов.

Растительный мир 

Растительный покров достаточно разнообразен, характеризуется преобладанием еловых и сосновых лесов.

Среди ельников на более возвышенных участках преобладают зеленомошники, на пониженных — заболоченные сфагновые типы ельников.

Сосняки преимущественно лишайниково-зеленомошные и зеленомошные, а в понижениях и по краям болот — заболоченные.

Болота распределены небольшими мелкими участками по всей площади.

Много вторичных мелколиственных, преимущественно берёзовых, лесов.

Редкие и исчезающие растения 
В алфавитном порядке русских названий семейств:

Семейство Бобовые (Leguminosae)
 Астрагал холодный ()
Семейство Гвоздичные (Caryophyllaceae)
 Смолёвка ползучая () — внесена в Красную книгу Республики Коми
 Гвоздика пышная (Dianthus superbus subsp. longicalycinus)
Семейство Костенцовые, или Асплениевые (Aspleniaceae)
 Костенец зелёный ()
 Костенец постенный ()
 Криптограмма Стеллера ()
Семейство Крушиновые (Rhamnaceae)
 Крушина ольховидная ()
Семейство Лютиковые (Ranunculaceae)
 Адонис сибирский (),  — внесён в Красную книгу Республики Коми 
 Василисник водосборолистный (), ,  — внесён в Красную книгу Республики Коми 
 Прострел раскрытый, или сон-трава () — внесён в Красную книгу Республики Коми 

Семейство Разнолистниковые (Onocleaceae)
 Страусник обыкновенный ()
Семейство Орхидные (Orchidaceae) (все растения подлежат охране)
 Башмачок настоящий () — занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу России
 Дремлик тёмно-красный ()
 Калипсо клубневая () — занесена в Красную книгу России
 Кокушник комарниковый ()
 Леукорхис беловатая ()
 Любка двулистная ()
 Надбородник безлистный () — занесён в Красную книгу России
 Пальчатокоренник пятнистый ()
 Ятрышник широколистный ()
Семейство Осоковые (Cyperaceae)
 Осока белая ()
Семейство Первоцветные (Primulaceae)
 Кортуза Маттиоли ()
Семейство Пионовые (Paeoniaceae)
 Пион уклоняющийся, или марьин корень ()
Семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae)
 Жирянка альпийская ()
Семейство Розоцветные (Rosaceae)
 Кизильник черноплодный ()
 Черёмуха обыкновенная ()
Семейство Ужовниковые (Ophioglossaceae):
 Гроздовник виргинский ()

Животный мир 
Териофауна представлена млекопитающими 35 видов из 6 отрядов и 15 семейств. Значительная часть млекопитающих имеет практическую значимость, являясь либо объектами промысла, либо объектами охоты промысловых хищников (мелкие мышевидные грызуны). К промысловым млекопитающим относятся: белка, лисица, медведь бурый, куница лесная, горностай, норка европейская, выдра речная, лось, кабан. Как и промысловые птицы, эти звери являются лишь объектами любительской охоты. Медведь бурый, выдра речная, лось и кабан по правилам охоты Республики Коми промышляются только по специальным разрешениям (лицензиям).

Орнитофауна представлена 115 видами из 12 отрядов и 35 семейств. Наиболее многочислен отряд воробьинообразных, который включает до 58 видов, что составляет ~50 % списочного состава орнитофауны.

Редкие и исчезающие животные

Памятники природы 

 Скальные выходы Тиманского кряжа с остатками растительности и реликтовыми насекомыми по берегам рек Ухты, Седью, Доманика, Чути.
 Обнажения с минералами и окаменелостями девонского, каменноугольного и юрского периода на реках Ухта, Доманик, Чуть, Седью, Сюзью, Ижмы, Бадьиоли.
 Карст (карстовые котловины, провальные воронки, пещеры и исчезающие речки и ручьи) на Тимане, на реках Чути, Седью, Ижме, Ухте, Ухтарке.
 Ухтинский геологический памятник, создан 29 марта 1984 года. Расположен по течению реки Ухта от урочища Сирачой до устья реки. Отложения нижней части Ухтинской свиты франского яруса верхнего девона представлены известняками и доломитами с прослоями глин, алевролитов, реже песчаников. Имеет научное значение.
 Лыаёльский геологический памятник, расположен в среднем течении реки Лыаёль и в нижнем течении реки Седью — левых притоков реки Ижмы. Коренные выходы отложений франского яруса верхнего девона: лыаёльской свиты, представлен известняками доманикового типа, битуминозными мергелями. Уникальное совместное местонахождение ископаемой фауны глубоководных и нормальных морских условий: аммоноидей, брахиопод, остракод, конодонтов, спор и пыльц.
 Имеет исключительное научное значение.
 Нефтьёльский геологический памятник, создан 29 марта 1984 года. Расположен на правом берегу реки Ухты между устьями ручья Нефтьель и рекой Ярегой. Стратотипичный разрез тиманской свиты верхнего девона представлен пёстроокрашенными глинами с маломощными линзами и пропластками органогенного известняка. Богатый комплекс брахиопод, пелицепод, гастропод, остракод, конодонтов.
 Чутьинский геологический памятник, создан 29 марта 1984 года. Расположен на правом берегу реки Ухты в районе устья реки Яреги, по правому берегу последней в 1 км от устья и по левому берегу её притока реки Чуть в районе моста. Разрез стратотипичной усть-ярегской свиты верхнего девона представлен отложениями зеленовато-серых глин с прослоями узловатых органогенных известняков. Богатый комплекс ископаемой фауны морских организмов: брахиопод, остракод, кораллов и др.
 Чутьинский комплексный заказник, создан 24 октября 1967 года для сохранения благоприятных условий воспроизводства ценных промысловых животных. Расположен в верховьях реки Чуть, левого притока реки Ухты. Преобладают еловые и сосновые леса, черничники, долгомошники и сфагновые. Встречаются лиственничники-черничники. Высота древостоя 12—18 м, максимальная до 30 м, средний диаметр сосны — до 22, ели — 20—24, лиственницы — до 24 см.
 Белая Кедва, комплексный заказник. Представляет особую ценность, на его территории выявлены множественные популяции редких видов растений, лишайников, позвоночных и беспозвоночных животных.
 Параськины озёра, Ухтарка, Ухта, озеро Усть-Ухтинское.
 Минеральные источники с целебной водой, расположенные в районе города.

Население 

На 1 января 2010 года (без учёта населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования) в Ухте насчитывалось , и город был внесён в Список городов России с населением более 100 тысяч жителей (161-е место среди городов России), однако, согласно данным переписи, на декабрь 2010 года в городе насчитывалось  (всего в городе Ухта с подчинёнными его администрации населёнными пунктами — ).

Экономика 

Основа экономики города — газовая и нефтяная промышленность.

Ухта находится в пределах Тимано-Печорского бассейна, важного нефтегазодобывающего региона. Нефтяные месторождения находятся к югу от города. Часть Ухтинской нефти перерабатывается на местном уровне, однако большая её часть поступает по трубопроводам на нефтеперерабатывающие заводы между Санкт-Петербургом и Москвой. Основными отраслями экономики являются нефтяная, деревообрабатывающая и металлообрабатывающая промышленность. С 1990-х годов на расстоянии восьми километров от города произошло несколько взрывов газопровода.

Промышленность 
 ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз» — крупнейшее предприятие по добыче нефти и газа на юге Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, входит в состав ООО «Лукойл-Коми»
 Северный филиал ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» — самый крупный филиал ООО «Лукойл-СЗНП», обеспечивающий работу 88 АЗС на территории четырёх субъектов Российской Федерации: в Республике Коми, Архангельской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах.
 ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» (Лукойл) мощностью по переработке 3,2 млн т нефти в год.
 ООО «Газпром трансгаз Ухта» — дочернее газотранспортное предприятие ПАО «Газпром».
 АО «Транснефть — Север» ПАО «Транснефть» (Магистральный Нефтепровод Уса — Ухта) концевые сооружения нефтеперекачивающей станции «Ухта-1» — ПСУ «Ухта», (Магистральный Нефтепровод Ухта — Ярославль)
 ООО «Газпром переработка» — предприятие по комплексной переработке газа и газового конденсата
 Ухтинский экспериментально-механический завод
 Ухтинский завод глиняного кирпича

Транспорт 
 Железнодорожная станция в составе Сосногорского отделения Северной железной дороги
 Аэропорт Ухта. Коммерческие пассажирские перевозки осуществляют авиакомпании Северсталь, Комиавиатранс, ЮТэйр.
 Автобусы — городские, пригородные, междугородние маршруты.

Из города курсируют междугородние автобусы: Ухта — Сыктывкар, Ухта — Киров, Ухта — Уфа, Ухта — Чебоксары, Ухта — Нижний Одес, Ухта — Вуктыл, Ухта — Троицко-Печорск.

Пригородные автобусы: Ухта — Сосногорск, Ухта — Ярега, Ухта — Шудаяг, Ухта — Боровой, Ухта — Водный, Ухта — Седью, Ухта — Первые Водненские дачи. Ухта — Ираёль — Ижма, Ухта — Ижма — Усть-Цильма.

Проектировщики нового генерального плана развития предлагают ввести в городе троллейбусное движение.

Связь 
Основу мобильных коммуникаций составляют операторы сотовой связи МТС, МегаФон, БиЛайн и Теле2. Вся территория города и близлежащих посёлков имеет хорошее покрытие 3G. В городе есть кабельное телевидение и высокоскоростной интернет от компании ГСП, высокоскоростной интернет, телефонная связь и цифровое телевидение от компании «Ростелеком», высокоскоростной интернет от компании Centr.LAN.

Мониторинг и охрана окружающей среды 
Регулярные наблюдения за химическим составом атмосферных осадков в Ухте начали вести с июня 1992.

Кислотность осадков, измеренная в суммарных среднемесячных пробах, в 1992 в Ухте составила 6,5 (норма — 5,7).

Среднегодовая величина минерализации осадков в Ухте в 1993: сульфаты — 20,14 мг/л; карбонаты — 28,49 мг/л.

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в Ухте в 1993: диоксид серы — 0,708; твёрдые вещества — 2,129; оксид углерода — 3,734; оксиды азота — 5,429; углеводороды — 79,772; всего — 110,641.

СМИ

FM радиостанции 

 Радио России / ГТРК Коми Гор (87,9 МГц)
 (ПЛАН) Новое радио (88,3 МГц)
 (ПЛАН) Радио Маяк (91,0 МГц)
 Радио Ваня (101,0 МГц)
 Авторадио (101,4 МГц)
 Милицейская Волна (101,9 МГц)
 Русское Радио (102,4 МГц)
 Радио ENERGY (103,5 МГц)
 Вести FM (103,9 МГц)
 Хит FM (104,5 МГц)
 Радио Рекорд (105,0 МГц)
 Радио Дача (105,8 МГц)
 Love Radio (106,7 МГц)
 Ретро FM (107,2 МГц)
 Наше Радио (107,7 МГц)

Телеканалы 
В городе вещают первый и второй мультиплексы цифрового телевидения

Региональный телеканал:
 Юрган (КРТК)

Здравоохранение 
Федеральные государственные бюджетные учреждения здравоохранения по Республике Коми:
 Городская больница № 1, находящаяся в пригородном посёлке Шудаяг (ранее Сангородок)
 Подстанция скорой медицинской помощи
 Детская городская больница
 Детская поликлиника
 Республиканский центр микрохирургии глаза
 Ухтинская физиотерапевтическая поликлиника (ранее Грязелечебница)
 Городская поликлиника (два корпуса в Ухте — «Поликлиника № 1 и № 2» + женская консультация — подразделение городской поликлиники, Поликлиника № 2 — посёлок Ярега, Поликлиника № 3 — посёлок Водный)
 Стоматологическая клиника
 Ухтинский межтерриториальный родильный дом
 Кожно-венерологический диспансер
 Ухтинская станция переливания крови
 Ухтинский психоневрологический диспансер
 Ухтинский психоневрологический интернат

Система образования 
 Общее и дополнительное образование
Система образования муниципального образования городского округа «Ухта» представлена различными типами и видами образовательных учреждений:
 43 дошкольных образовательных учреждения
 1 начальная школа-детский сад
 2 начальные общеобразовательные школы: одна в посёлке Ярега, вторая — негосударственная школа для детей-инвалидов им. Троханович
 1 негосударственная основная общеобразовательная школа «Росток»
 1 основная общеобразовательная школа посёлка Югэр
 3 лицея: технический лицей имени Г. В. Рассохина, гуманитарно-педагогический лицей, лицей информационных технологий.
 1 гимназия — Гимназия иностранных языков
 3 средние общеобразовательные школы с углублённым изучением отдельных предметов
 17 средних общеобразовательных школ
 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
 1 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида
 1 муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;
 3 учреждения дополнительного образования: центр юных техников г. Ухты, детский центр искусств, центр детского творчества имени Г. А. Карчевского;
 I и II детские музыкальные школы, детская художественная школа;
 Санаторная школа-интернат № 4 пгт. Шудаяг

В образовательных учреждениях обучаются свыше 10 тысяч человек.
 Техникумы и училища
 Ухтинский промышленно-экономический лесной колледж
 Ухтинский медицинский колледж
 Ухтинский техникум железнодорожного транспорта
 Ухтинский горно-нефтяной колледж
 Ухтинский индустриальный техникум
 Ухтинский педагогический колледж
 Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз Ухта»

 Высшее образование
 Ухтинский государственный технический университет — основан в 1958 году как учебно-консультационный пункт Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина

Спорт и физическая культура 
 Плавательный бассейн «Юность»;
 Плавательный бассейн «Планета университет»;
 Спортивный комплекс «Нефтяник»;
 Спортивный комплекс «Буревестник»;
 Спортивный комплекс «УСК Ухта»;
 Спортивный комплекс «Центр силовых видов спорта Ухты „ЦСВСУ“»;
 «Ледовый дворец спорта» имени С. Капустина;
 Муниципальное учреждение «Спортивная школа № 1»;
 Муниципальное учреждение «Спортивная школа № 2».

Спортивные команды 
 МФК «Ухта»;
 БК «Планета-Университет».

Музеи 
 Государственный музей «Природа Земли», открыт 30 апреля 1948 года; в музее собрана большая коллекция рыб, моллюсков и насекомых; основателем музея был Кирилл Фёдорович Седых;
 Ухтинский историко-краеведческий музей нефти и газа (улица Мира, 5б) с кабинетом А. Я. Кремса (улица Кремса, 3);
 Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» (проспект Ленина, 50), открыт 14 ноября 2003 года;
 Музей памяти Чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года.

Театры 
 Ухтинский народный драматический театр под управлением Веры Михайловны Гой (основан в 1934 году);
 Театр-студия «Фрески» (при Ухтинском государственном техническом университете);
 Ухтинский образцовый театр «Ровесник»;
 Театральная студия «Дружба».

Архитектура 

Окружённая со всех сторон отрогами Тимана, Ухта красива по-своему, особенно та часть города, которая построена в 1952—1958 годах по проектам заключённых архитекторов П. К. Мурзина и Н. П. Жижимонтова. Ансамбль улицы Мира и примыкающих к ней кварталов, жителями города называемый «Старым городом», подкупает своей теплотой, архитектурным единством, цветовым решением, своим особым вкраплением архитектурных деталей, благоустройством и озеленением.
Прекрасными памятниками вписались в застройку Ухты отдельные здания и сооружения: в 1946 году по проекту Л. И. Константиновой построен горно-нефтяной техникум, в 1949 году по проекту Н. Ф. Рыбина — железнодорожный техникум.По проектам Н. П. Жижимонтова и П. К. Мурзина построены Управление «Ухткомбината» (1950) на остром углу улиц Октябрьской и Первомайской с ротондой и пилонами, Центральный дом культуры нефтяников (1951). В 1953 году по проекту А. Ф. Орлова построено здание горисполкома с колоннами в центре и ризалитами по бокам фасада.Здание Дворца науки и техники (архитектор О. Г. Ни) стало одним из лучших, построенных в Ухте в начале XXI века.

Города-побратимы 
  Нарьян-Мар (Россия)

Примечания

Литература 
 Фоменко А. Память в металле и камне: Памятники, памятные знаки, мемориальные доски г. Ухты. — Сыктывкар, 2005. — ISBN 5-7934-0082-6.
 Теплинский Ю. А. Ухтинские рассказы. — Киров: ОАО «Кировская областная типография», 2008. — ISBN 978-5-88186-771-3.

Известные уроженцы 

  Капустин, Сергей Алексеевич (13 февраля 1953 - 4 июня 1995) — советский хоккеист. Заслуженный мастер спорта СССР (1975). Старший брат Игоря Капустина.
  Державин, Андрей Владимирович (20 сентября 1963) — советский и российский музыкант, певец, композитор, аранжировщик, лидер группы «Сталкер» и основатель одноимённой продюсерской компании.
  Арсен Павлов (Моторола) (1983—2016) - участник вооружённого конфликта на востоке Украины, командир противотанкового специального подразделения «Спарта» самопровозглашённой Донецкой Народной Республики. Полковник вооружённых сил ДНР. Герой Донецкой Народной Республики (21 февраля 2015 года).
  Самойлова, Юлия Олеговна (7 апреля 1989) — российская певица. Представляла Россию на конкурсах песни Евровидение-2017 и Евровидение-2018. Является попечителем фонда поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра» (с 2021).
  Алиев, Дмитрий Сергеевич (1 июня 1999) — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании.
  Фонда, Ольга (1 октября 1982) — американская актриса и фотомодель русского происхождения.
  Алексеев, Александр Иванович (Герой России)  (30 сентября 1952 — 8 августа 1996) — подполковник ФСБ РФ, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации (1996, посмертно).
  Русский, Егор Анатольевич (14 февраля 1987) — военный, общественный и государственный деятель Луганской Народной Республики (Россия), бизнес тренер и кризис менеджер. Участник задержания украинского штурмана, Героя Украины Надежды Савченко
  Чуприян, Александр Петрович (23 марта 1958) — российский государственный деятель. Первый заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 4 июля 2018 года), временно исполняющий обязанности министра (2021—2022). Доктор технических наук (2007). Генерал-полковник внутренней службы (2008).
  Емельянов, Сергей Витальевич (2 сентября 1993 года) — российский государственный и общественный деятель, топ-менеджер в сфере культуры. Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми (2016—2021 гг.). Председатель Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа (2018—2022 гг.). Директор Национального драматического театра России (Александринского театра) с апреля 2021 года. Член Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Культура» (с 2022 года).
  Сухоруков, Александр Николаевич (22 февраля 1988 года) — российский пловец, член национальной сборной России с 2004 года. Муж Маргариты Мамун

Ссылки 

 Администрация городского округа «Ухта»: Официальное представительство
 Ухта: История
 Театры Ухты

Города, основанные в XX веке
 
Населённые пункты городского округа Ухта